Урэо Эгава (, , 7 мая (по другим данным — 9 мая) 1902, Йокогама, провинция Канагава Япония — 20 мая 1970) — популярный актёр японского кино, снимавшийся в фильмах выдающихся режиссёров Ясудзиро Одзу, Хироси Симидзу, Хэйноскэ Госё, Хироси Инагаки и других.

Биография 
Вилли Меллор — таково имя актёра, полученное им при рождении от немецкого отца, учёного-медика Фридриха Вильгельма Меллора. Вилли был вторым его сыном от матери-японки. Позже родители разошлись и отец вернулся в Германию, а Вилли переименовала мать (Урэо — это японифицированое от немецкого Вилли), дав ему свою японскую фамилию Эгава.

Урэо окончил начальную школу в 1915 году, проучившись в ней 4 года, после чего перешёл в колледж Святого Иосифа в Иокогаме, откуда был отчислен в марте 1917 года (выдворению подлежали все дети немецкого врага во время Первой мировой войны). С сентября 1920 года молодой Урэо пристроился на киностудию Taikatsu в качестве помощника режиссёра, а в 1923 году он был арестован со сверстниками за кражу и приговорён к одному году лишения свободы. 24 марта 1924 года он досрочно был освобождён.

В 1926 году Урэо Эгава дебютировал на токийской студии «Макино» в качестве актёра в небольших ролях, а с 1927 года он режиссёр и сценарист на студии Tsumasaburo Bando Productions. С 1931 года он работает актёром на киностудии Shochiku Kamata, где сыграл свои лучшие роли в фильмах выдающихся режиссёров Ясудзиро Одзу («Где же мечты юности?», 1932, «Женщина из Токио», 1933), Хироси Симидзу («Семь морей. Часть первая: "Девичество"», 1931, «Семь морей. Часть вторая: "Целомудрие"», 1932, «Японские девушки в порту», 1933) и др.

В сентябре 1934 года разорвал контракт с Shochiku Kamata, так как вместе с актёром Дзёдзи Ока, актрисой Юмэко Айдзомэ и др. организовал актёрский кооператив при студии «Никкацу». С этого момента начинается спад в карьере, актёр мечется из студии в студию (в 1940-м перешёл в «Тохо», затем в «Синтохо», пока в 1960-е не обосновался напрочь на телевидении).

Эгава был очень дружен с писателем Дзюнъитиро Танидзаки, режиссёрами Масахиро Макино и Хироси Инагаки, актёрами Токихико Окада и Минору Такада. В последние годы жизни занимался благотворительностью, помогая детям от смешанных браков, каковым и сам являлся.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки